Тодор Енев е български тенисист, роден на 8 февруари 1982 г. в Пловдив. Състезател за Купа Дейвис. Той е най-дългогодишните състезатели за отбора на България, като има в актива си 25 победи и 19 загуби.

Кариера

Ранни години 
Започва да тренира тенис на 8-годишна възраст. Като юноша бележи значителни успехи. Играе полуфинали и финали на почти всички големи юношески турнири.

През 1996 г. Тодор Енев е избран за тенисист №3 на Европа при юношите до 14-години (след Пол-Анри Матийо и Томи Робредо).

Финалист е на юношеския Уимбълдън от 1999 г. на двойки с партньор Ярко Ниеминен, като на финала двамата губят от поставените под №1 Гилермо Кория и Давид Налбандиян с резултат 7 – 5 6 – 4.

През 2000 г. достига до №2 в световната ранглиста за юноши след Анди Родик. През същата година печели юношеското издание на „Откритото първенство на Италия“ и „Ориндж Боул“ в САЩ (неофициално световно първенство за юноши), побеждавайки на финала Бруно Соареш. Финалист на двойки от турнира „Банана Боул“ в Бразилия.

Професионална кариера 

Дебютира при мъжете през 1997 г. на сателитната тенис верига в София, където губи в 3 кръг на квалификациите.

През 2007 г. става републикански шампион за мъже. Проз 2008 г. постига успехи основно на двойки, като печели два турнира и на четири е финалист. В началото на 2009 г. заедно с Григор Димитров печелят фючърса в Холивуд.

Класиране в ранглистата в края на годината

Финали

Титли на сингъл (10)

Загубени финали на сингъл (9)

Титли на двойки (14)

Загубени финали на двойки (17)

Източници

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Енев, Тодор